Catta ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Catta (1886–1968), deutscher Architekt, liberaler Kommunal- und Landespolitiker (DVP), MdL
 Martine Catta (* 1942), französische römisch-katholische Mitbegründerin einer Gebetsgruppe

Siehe auch:
 Cata
 Katta
 Kata